Чилакајоте има више значења:

 Чилакајоте (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чилакајоте (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чилакајоте (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чилакајоте (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику